Майкл или Майк Брукс:
 Брукс, Майк — американский телевизионный журналист и корреспондент, работающий на канале CNN в городе Атланта.
 Брукс, Майк (род. 1953) — ямайский певец в стиле регги, начавший свою карьеру ещё в начале 1970-х годов.
 Брукс, Майкл (1958—2016) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА.
 Брукс, Майкл (род. 1967) — игрок в американский и канадский футбол, выступавший в НФЛ и КФЛ, играл на позиции сейфти за команды «Сан-Диего Чарджерс», «Даллас Ковбойз», «Балтимор СФЛ Колтс» и «Мемфис Мэд Догс».
 Брукс, Майкл (род. 1991) — игрок в американский и канадский футбол, выступавший в НФЛ, играл на позиции защитного тэкла за команды «Детройт Лайонс» и «Сиэтл Сихокс». В настоящее время играет в КФЛ за клуб «Бритиш Коламбия Лайонс».
 Брукс, Майкл (род. 1964) — американский историк и журналист, работающий в жанре репортёрских расследований.
 Брукс, Майкл (род. 1964) — американский футболист, выступавший в НФЛ, играл на позиции лайнбекера за команды «Денвер Бронкос», «Нью-Йорк Джайентс» и «Детройт Лайонс».
 Брукс, Майкл — музыкальный историк, архивариус, консультант и продюсер.
 Брукс, Майкл (род. 1970) — английский научный журналист, известный рядом сложных научных исследований по общей популяции населения.